Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 1988.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Turnierplan auf paralympic.org

Rollstuhltennis-Herreneinzel
1988
Tennisturnier in Seoul
Tennisturnier 1988